Batar est un toponyme qui peut désigner :
Batar, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Batăr, une commune roumaine du județ de Bihor.